Bernardo Dominici puede hacer referencia a una de las siguientes páginas de Wikipedia:

 Bernardo Dominici (1517-1597), sacerdote católico francés, ministro general de la Orden Trinitaria;
 Bernardo de' Dominici (1683-1759), pintor e historiador del arte italiano.